Moulay può designare:
 Moulay (comune), un comune francese
 Moulay (titolo), un titolo di sovrani marocchini